W Polsce
 Goszczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Goszczyn
 Goszczyn – część wsi Kałków w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Goszczyn – dawna gromada